Razred je lahko:

 šolski razred, skupina učencev, ki jih poučuje učitelj
 razred, stopnja v znanstveni klasifikaciji živih bitij
 spektralni razred, sistem razvrščanja zvezd
 razred plovil, skupina plovil s podobno konstrukcijo
 razred, skupina množic, ki jih druži skupna značilnost
 družbeni razred, skupina ljudi, ki imajo enak odnos do proizvajalnih sredstev in enak delež pri bogastvu družbe